San Basilio, commune italienne dans la province du Sud-Sardaigne, dans la région Sardaigne, en Italie
 San Basilio, quartiere situé au nord-est de Rome en Italie
 San Basilio de Palenque, village situé dans les contreforts des Montes de María au nord de la Colombie

Voir aussi 

 Basilio